Ausbund steht für:

 Ausbund (Gebäck), Risse in der Kruste von Backwaren
 Ausbund (Gesangbuch), ein Gesangbuch der Amischen
 Ausbund (Quartett), Jugendstreichquartett

Ferner wird das Wort "Ausbund" als Synonym für "Inbegriff" beziehungsweise "Muster" oder "Prototyp" verwendet.

Siehe auch: